Mizuho – miasto w prefekturze Gifu
 Mizuho – miasteczko w Tokio
 Mizuho – jedna z dzielnic miasta Nagoja
 Mizuho (1938) – japoński transportowiec wodnosamolotów
 Mizuho – japońska stacja na Antarktydzie